Cecilia Victoria Anastasia Zita Thyra Adelaida de Prusia (en alemán, Cecilie Viktoria Anastasia Zita Thyra Adelheid von Preußen; Potsdam, 5 de septiembre de 1917-Königstein im Taunus, 21 de abril de 1975) fue una princesa alemana de la Casa de Hohenzollern.

Primeros años de vida 
Era la hija menor del príncipe Guillermo de Prusia y de su esposa, Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin, y por lo tanto, nieta del último emperador alemán Guillermo II.

Después de la abolición de la monarquía en 1918, se trasladó —inicialmente solo con su madre, sus hermanos y su hermana— a Oels, en Silesia. En los años 30, Cecilia trabajó inicialmente en el Archivo Imperial de los Hohenzollern. En la Segunda Guerra Mundial sirvió como enfermera alemana de la Cruz Roja.

Matrimonio e hija 
En 1949 se casó con el arquitecto de interiores de origen norteamericano Clyde Harris (1918-1958). Con él se instaló en la ciudad de Amarillo, Texas. La pareja tuvo en 1954 una hija. Cuatro años más tarde, su marido falleció. Cecilia ideó planes para establecerse una vez más en Alemania de manera permanente, aunque falleció repentinamente mientras visitaba la ciudad de Königstein im Taunus, en Alemania.

Ancestros

Enlaces externos 
 Biografía en la web de la Casa Hohenzollern

Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Nacidos en Potsdam
Enfermeras
Enfermeras de Alemania